Leopold Hofmann (1738–1793) – austriacki kompozytor
 Leopold Hofmann (1905–1976) – austriacki piłkarz